В парному розряді жіночого тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Лаура Гарроне і Карін Кшвендт виграли титул, у фіналі перемігши пару Флоренсія Лабат і Барбара Романо 6–2, 6–4

Сіяні пари 

 Сабрина Голеш /  Патрісія Тарабіні (1-ше коло)
 Петра Лангрова /  Яна Поспішилова (чвертьфінал)

 Іва Бударжова /  Леона Ласкова (півфінал)
 Лаура Гарроне /  Карін Кшвендт (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Internazionali Femminili di Palermo